Saint-Pierre-le-Vieux puede referirse a: 

 Saint-Pierre-le-Vieux, comuna francesa situada en Lozère.
 Saint-Pierre-le-Vieux, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Saint-Pierre-le-Vieux, comuna francesa situada en Sena Marítimo.
 Saint-Pierre-le-Vieux, comuna francesa situada en Vendée.